De Grand Prix-wegrace van Argentinië 2017 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 9 april 2017 op het Autódromo Termas de Río Hondo nabij Termas de Río Hondo, Argentinië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
Nicolò Bulega kreeg een straf van twee seconden vanwege onverantwoordelijk rijgedrag.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Argentinië